Ожо́гино — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Ожогино — упразднённая деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
Ожогино — село в Шатровском районе Курганской области.
 Ожогино — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Ожогино — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Ожогино — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Ожогино — деревня в Демидовском районе Смоленской области.
 Ожогино — село в Ишимском районе Тюменской области.
 Ожогино — деревня в Некоузском районе Ярославской области.

Озеро 
 Ожогино — озеро в Абыйском улусе Якутии.